«Новая волна» – это самая крупная коммерческая станция Волгограда, вещает во всех крупных городах области и продолжает строить областную сеть вещания в районных центрах области. Сегодня «Новая волна» – это областной FM-радио.

История радио 

 25 ноября 1993 г. – принято решение о создании «Новой волны».
 Декабрь 1993 г. – регистрация «Новой волны» как СМИ.
 30 апреля 1994 г. – запуск FM-102 «Лестница в небо». До 30 мая техническое вещание, отбор, отсев команды ведущих. Всего работает 6 человек.
 С 30 мая 1994 г. – коммерческое вещание «Новой волны» с рекламой. Музыкальное настроение радиостанции – «Не слишком жестко и не слишком мягко».
 Декабрь 1994 г. – «Новая волна» выходит в эфир и на УКВ 73,67 МГц.
 В 1995 г. – «Новая волна» на УКВ в Михайловке и на СВ в Элисте и Северном Кавказе.
 Декабрь 1998 г. – студия выпуска «Новой волны» с Мамаева Кургана переезжает на Комсомольскую, д.8. Первое утреннее шоу с Никой Фурман и Стасом Синенко.
 Июль 2000 г. – Утреннее шоу на «Новой волне» – «Радости жизни» с Никой Фурман и Никитой Федоровым.
 7 ноября 2003 г. – открылось вещание «Новой волны» в г.Камышине на FM 104.2. Получен статус первого областного FM-радио!!!
 10 февраля 2007 г. – заработал сайт «Новой волны» www.fm102.ru
 Май 2007 г. – по данным Геллап «Новая волна» – 3-я в рейтинге FM-радио Волгограда со среднесуточной аудиторией 187 тыс. человек.
 Май 2008г. – по данным Геллап «Новая волна» – в пятерке лидеров в рейтинге FM-радио Волгограда со среднесуточной аудиторией 142 тыс. человек.
 31 декабря 2008 г. – областная сеть вещания «Новой волны» пополнилась городом Михайловкой на FM 104.4.
 1 апреля 2009г. – утвержден новый логотип «Новой волны», проведен ребрендинг, дан старт в эфир 15-летию «Новой волны».
 12 мая 2009 г. – открылось вещание «Новой волны» в городах Палласовка, Урюпинск, Калач-на-Дону, р.п. Иловля, Елань, Октябрьский. В области еще 500 тыс. жителей получили возможность ежедневно и круглосуточно слушать «Новую волну», на очереди еще 10 районов.
 30 мая 2009г. – Новой Волне – 15 лет! После проведения широкомасштабной PR-кампании - игры «Я люблю тебя, Новая Волна!» с апреля по м май – весь город говорит только о юбилее нашей радиостанции. Вечеринка в честь 15-летия Новой Волны прошла в ночном клубе «Воск». В импровизированной студии Новой Волны работали Ника Фурман и Макс Мельников, затем конкурс караоке провела Наталья Веселова, и наконец, ровно в полночь – последний отсчет и наступление Нового Года Новой Волны. Всех гостей эфира угостили огромным юбилейным тортом и разыграли ценные призы по пригласительным билетам. Главные призы – путевки на восьмой фестиваль «Новая Волна» в Юрмале! Весь вечер на танцполе зажигали лучшие ди-джеи города – DJ Лар и DJ Швед.
 1 января 2010 года прекратил свое вещание по Волгоградской области кроме Волгограда и Камышина пришла замена запустили Радио Белый лебедь вместо Новой волны
 2011 году. вновь запустилось только в Михайловке на Частоте 107.0 FM прежней Называется Новая Волна Михайловка только Михайловская реклама, ведущий из студии Волгограда .
 1 Февраля 2014 году. Новая Волна Михайловка приостановиться свое вещание.
 20 февраля 2014 году. Новая Волна Возобновлен только вещает не круглосуточно 6-24 .
 1 апреля 2014 года. Прекратил свое вещание в Михайловке за финансовых проблем и запуска Радио Максимум Волгоград на 99.2 FM.
 2015 года. Новая Волна отметила свое юбилей 20 лет в эфире и утренние шоу Радость жизни в Камышине на 104.2 прекращено.
 2017 года. Новая Волна перешла к медиа холдинг Свежий Ветер сменилось руководство радио станций ушли Динара Ахметова Ваня Денисов Дмитрий Хохлов и Другие.
 30 мая 2019 году Новая Волна отметила свое юбилей 25 лет проводили концерт там находилось Музей Россия моя История  из каждый слушатель только один победитель путевку в Сочи на фестивале на новом волне.
 24 июля 2019 года возобновления вещание новой волны в Михайловке на 102.9 FM вместо Европы Плюс.
 2020 года сменилось формат вещание появились новое утренний шоу Будим в Будни лучше чем Бодрягий и Радости Жизни.
 1 августа 2022 году открылось местное вещание «Новой волны» в г.Самаре (Самарская область) на 97.8 FM.

ПРОГРАММЫ 

 Утренний шоу "Будим в будний"
 За Ротор на Новом Волне
 Top Hit Chart
 Новости
 Проект Сок
 Танцевальная зона

Ведущий Эфира

Волгоград 

 Катя Селезнева
 Дарья Хурсан
 Юлианна Лучек
 Евгений Кашарный
 Юля Рыжова
 Константин Смирнов
 Станислав Елманов
 Dj Lar
 Ирина Юркова
 Андрей Ковалев

Самара 

 Юлия Панина
 Мария Соколова
 Алексей Лазарев
 Ангелина Боня
 Елена Белькевич

Города вещания 

 Волгоград — 102,0 FM
 Самара — 97,8 FM

Вещание Свёрнуто 

 102,4 Быково (заменено на Радио Белый лебедь)
 104,2 Елань (заменено на Радио Белый лебедь)
 104,8 Иловля (заменено на Радио Белый лебедь)
 103,8 Калач-на-Дону (заменено на Радио Белый лебедь)
 87,7 Камышин (заменено на Радио Белый лебедь) и 104,2 с 7 ноября 2003 года (частота закрыт)
 104,6 Красный Яр (Заменено на Радио Белый лебедь)
 67,61 Михайловка (заменено на Радио Апрель), 102,4 (заменено на Радио апрель михайловка), 104,4 (заменено на Радио Белый лебедь), 107,0 (частота закрыт) и 102,9 (заменено на Авторадио)
 103,7 Новоаннинский (заменено на радио белый лебедь)
 105,1 Новониколаевский (заменено на радио белый лебедь)
 103,4 Палласовка (заменено на радио белый лебедь)
 105,8 Серафимович, Кумылженская (заменено на радио белый лебедь)
 104,5 Урюпинск (заменено на радио белый лебедь)
 103,5 Фролово (заменено на радио белый лебедь)
 106,2 Даниловка (заменено на радио белый лебедь)
 104,9 Суровикино (заменено на радио белый лебедь)
 103,5 Эльтон (заменено на радио белый лебедь)
 73,67 Волгоград (частота закрыт) и 1223 ( Частота Закрыт)

Примечания

Ссылки 
 Медиахолдинг свежий ветер 
Новая волна